Gniła – rzeka na Ukrainie
 Gniła – miejscowość w województwie podlaskim
 Hnyła – dawna nazwa wsi Karpackie na Ukrainie w rejonie turczańskim